Kader Mangane (Dakar, 23 de março de 1983) é um futebolista profissional senegalês que atua como defensor.

Carreira 
Kader Mangane representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Neuchâtel Xamax
Futebolistas do BSC Young Boys
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Al-Hilal Saudi Football Club
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do Gazélec Football Club Ajaccio
Futebolistas do Racing Club de Strasbourg Alsace
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012